Couvains ist der Name zweier Orte in Frankreich:

 Couvains (Manche), Gemeinde im Département Manche
 Couvains (Orne), ehemalige Gemeinde im Département Orne